Шупоси — название нескольких населённых пунктов:
 Шупоси — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Шупоси — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Шупоси — деревня в Моргаушском районе Чувашии.